Битва при Санджу:

 Битва при Санджу (1592) — битва, состоявшаяся в 4 июня 1592 году между японскими и корейскими войсками во время японо-корейской войны.
  — битва, состоявшаяся с 20 по 31 июля 1950 года между Корейской народной армии и войсками ООН во время Корейской войны.